Palazzo dei Papi – palazzo di Avignone
 Palazzo dei Papi (Palazzo Papale) – palazzo di Viterbo
 Palazzo Vescovile detto anche Palazzo Papale – palazzo di Rieti
 Palazzo dei Papi di Sorgues – palazzo di Avignone, oggi in rovina
 Palazzo Papi Mattii – palazzo di Montieri

Pagine correlate 
 Palazzi Papali
 Palazzo Pontificio